Grosstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grosstjärnen, sjö i Gävle kommun och Ockelbo kommun,  (31 ha)
Grosstjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 706956-157544), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,77 ha)
Grosstjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 706962-157485), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn